English Open steht für folgende Sportturniere:

 English Open (Golf)
 English Open (Snooker)
 English Open (Squash)
 English Open (Tischtennis)